Lachnodochium är ett släkte av svampar. Lachnodochium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lachnodochium